Champion Jack Dupree (1909–1992), Amerikaanse blueszanger en -pianist
Cornell Dupree (1942–2011), Amerikaanse gitarist

Zie ook 
 Dupree Bolton (1929–1993), Amerikaanse jazz-trompettist

Franse achternaam